

Нагаєво — село, Кадошкінський район, Мордовія
 Нагаєво — село, Уфимський міський округ, Башкортостан